Гнатовка () — село в Сребнянском районе Черниговской области Украины на реке Лысогор. Население 333 человека. Занимает площадь 0,8 км².

Код КОАТУУ: 7425155401. Почтовый индекс: 17331. Телефонный код: +380 4639.

Власть 
Орган местного самоуправления — Дегтяровский поселковый совет. Почтовый адрес: 17332, Черниговская обл., Сребнянский р-н, пгт Дегтяри, ул. Советская, 3.

История 
Деревня входила во 2-ю Варвинскую сотню Прилуцкого полка, а с 1781 года в Глинский уезд Черниговського намесничества

Есть на карте 1800 года

В 1862 году в владельческой и казеной деревне Гнатовка было 68 дворов где жило 590 человек (291 мужского и 299 женского пола)

В 1911 году в деревне Игнатовка была земские школа и жило 920 человек (450 мужского и 470 женского пола)

Примечания 

Населённые пункты Сребнянского района